Polizeibericht ist

 ein von der Polizei angefertigter Bericht, siehe Bericht (Verwaltung)
 der deutsche Titel der Radio- und Fernsehserie Dragnet, siehe Polizeibericht (Fernsehserie)